Esistono più comuni francesi con questo nome

 Coincy – Aisne
 Coincy – Mosella